Bartolomeo Cesi – włoski malarz barokowy
 Bartolomeo Cesi – włoski kardynał, arcybiskup Conza della Campania